Альвардт () — немецкая фамилия.

 Альвардт, Вильгельм Теодор (1828—1909) — немецкий учёный-ориенталист, переводчик, сын Х. В. Альвардта.
 Альвардт, Герман (1846—1914) — германский политический деятель, педагог, убеждённый антисемит.
 Альвардт, Христиан Вильгельм (1760—1830) — немецкий филолог, переводчик, критик и педагог.